Marjorie Crawford e Jack Crawford hanno battuto in finale Emily Westacott e Aubrey Willard 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Marjorie Crawford /  Jack Crawford (Campioni)
 Nell Hall /  Harry Hopman (semifinali)

 Sylvia Harper /  Gar Moon (quarti di finale)
 Louise Bickerton /  Jim Willard (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1931